Юрий Горчинский:
 Горчинский, Юрий Александрович (род. 1977) — российский игрок в пляжный футбол, заслуженный мастер спорта России.
 Горчинский, Юрий Николаевич (1929—1999) — советский деятель госбезопасности, полковник, учёный в области криптографии, доктор физико-математических наук, профессор.